Baumann Bergmann Pokinsson ist eine deutsche Indie-Rock-Band aus Hamburg, die 2015 zunächst unter dem Namen Poki & Band gegründet wurde. Der Name Baumann Bergmann ist abgeleitet aus den Nachnamen der Bandmitglieder Anne Baumann (Gesang, E-Bass) und Gunnar Bergmann (Cajón, Schlagzeug). Pokinsson ist der Künstlername des deutschen Autors und Game Designers Jan Müller-Michaelis. Die Band hat bisher zwei Studioalben bei dem Independent-Label Lorke Records veröffentlicht.

Geschichte 

Jan „Poki“ Müller-Michaelis, der als Game Designer mehrere preisgekrönte Computerspiele erschuf, veröffentlichte bereits 2011 Nadel und Faden, das Titellied zum Adventure Harveys neue Augen. Das Video zu diesem Lied wurde in seinen zwei Versionen auf YouTube insgesamt knapp eine Million Mal angeschaut.

2016 tourte die Band für Daedalic Entertainment unter dem Namen Poki & Band durch Deutschland, um in Kneipen Müller-Michaelis' neuestes Spiel Deponia Doomsday zu bewerben. Ebenfalls 2016 folgte das Debütalbum mit dem Titel Seltsame Vorkommnisse auf der Jahreshauptversammlung der Südpolfreunde. Im Dezember 2016 erhielt Daedalic Entertainment für die Deponia-Doomsday-Tour den Deutschen Entwicklerpreis in der Kategorie „Beste Marketing-Kampagne“.

2018 veröffentlichte Baumann Bergmann Pokinsson ihr zweites Studioalbum Schnupperstunde „Kosmos - Jetzt!“, welches von Finn Seliger und Henne Frank produziert wurde. Im Februar 2022 erschien die erste Single Alles auf Anfang als Vorschau auf den am 28. Oktober 2022 geplanten Album-Release. Es folgten Gordo und Wenn's so wär'.

Stil 
Die Musik der Band beinhaltet Elemente von Singer-Songwriter-Musik und Rock.

Diskografie 
 2016: Seltsame Vorkommnisse auf der Jahreshauptversammlung der Südpolfreunde (Lorke Records)
 2018: Schnupperstunde „Kosmos - Jetzt!“ (Lorke Records)
 2022: Änderungen vorbehalten (Arbeitstitel) (Lorke Records)

Weblinks 
 Baumann Bergmann Pokinsson bei Facebook

Einzelnachweise 

Deutsche Band
Indie-Band
Rockband